Сигет — топоним.

Сигет (Сигету-Мармацией) — город на севере Румынии, недалеко от границы с Украиной, второй по величине город жудеца Марамуреш.
Сигет (фестиваль) — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий с 1993 года в Обуде (район Будапешта) на острове.
Сигет (община Нови-Кнежевац) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат.